Дворец спорта Китайского сельскохозяйственного университета () — спортивный объект в Пекине, построенный при подготовке к Олимпиаде 2008 года.

Расположен в восточном студенческом городке Китайского сельскохозяйственного университета.
 Время начала строительства: 15 сентября 2005 г.
 Время завершения строительства: 18 августа 2007 г.
 Общая площадь: 23950 м²
 Количество мест:
 постоянных — 6000
 временных — 2500

 Использование:
 Олимпиада-2008 — соревнования по борьбе
 Паралимпиада-2008 — соревнования по волейболу в позиции сидя
 Впоследствии — для соревнований по бадминтону, настольному теннису, гимнастике, атлетике, волейболу, гандболу и другим видам спорта, а также проведения массовых мероприятий.

Ссылки 
 china.org.cn
 

Летние Олимпийские игры 2008
Дворцы спорта Пекина